Кудиев — фамилия; имеет женскую форму Кудиева.
 Кудиев, Абдулмажид Амачевич (род. 2000) —  российский и таджикистанский борец;
 Кудиев, Мутао Гаджиевич (род. 1989) — российский борец и тренер;